ALOX5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 674 амінокислот, а молекулярна маса — 77 983.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як біосинтез лейкотриєнів, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію, іоном заліза. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Ліпоксигенази